Złodziej z Bagdadu – film z 1924 roku
 Złodziej z Bagdadu – film z 1940 roku
 Złodziej z Bagdadu – film z 1952 roku
 Złodziej z Bagdadu – film z 1961 roku
 Złodziej z Bagdadu – film z 1978 roku
 Złodziej z Bagdadu – film animowany z 1993 roku